Минерал дел Чико има више значења:

 Општина Минерал дел Чико (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Минерал дел Чико (Минерал дел Чико, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику